Bruce Gentry este un film SF serial american din 1949 regizat de Spencer Gordon Bennet și Thomas Carr. În rolurile principale joacă actorii Tom Neal, Judy Clark și Ralph Hodges.

Prezentare

Capitole
 The Mysterious Disc
 The Mine of Menace
 Fiery Furnace
 Grande Crossing
 Danger Trail
 A Flight for Life
 A Flying Disc
 Fate Takes the Wheel
 Hazardous Heights
 Over the Falls
 Gentry at Bay
 Parachute of Peril
 Menace of the Mesa
 Bruce's Strategy
 The Final Disc
Sursa:

Distribuție
Tom Neal - Bruce Gentry, "Daredevil of the Skies" and charter pilot
Judy Clark - Juanita Farrell, Young rancher whom The Recorder is trying to chase away from her land
Ralph Hodges - Frank Farrell, Young rancher whom The Recorder is trying to chase away from his land
Forrest Taylor - Dr Alexander Benson, Kidnapped scientist
Hugh Prosser - Paul Radcliffe, Industrialist who hires Bruce Gordon to investigate
Tristram Coffin - Krendon, Lead henchman of The Recorder
Jack Ingram - Allen
Terry Frost - Chandler
Eddie Parker - Gregg
Charles King - Ivor
Stephen Carr - Adrian Hill
Dale Van Sickel - Gregory, US Government Agent

Note

Legături externe

Bruce Gentry article at Todd Gault's Move Serial Experience 
Bruce Gentry at Toonopedia

Filme din 1949
Filme americane
Filme în limba engleză
Filme regizate de Spencer Gordon Bennet
Filme regizate de Thomas Carr
Filme SF înainte de 1950
Filme Columbia Pictures